Но́ах (, , , ) — біблійна фігура, патріарх. Ноах за Писанням врятував людство від потопу, він також отримав перший звід законів для людства від Всевишнього. 
 Бне́й Но́ах ( — «Нащадки Ноя», "сини ноя") — сучасна релігійна течія, в якій висвітлюється юдаїстичне бачення монотеїзму для неєвреїв за галахою.

Див. також 
 Самуель Ноах (Ной) Крамер — ізраїльський вчений (шумерологія).